Ica je lahko:
 Ica - reka v Peruju
 Ica - mesto v Peruju
 Kratica za International Co-operative Alliance - gl. Mednarodna zveza kooperativ
 Ica je tudi pomanjševalni izraz za mlado kravo ali tele